grote weerschijnvlinder
 kleine weerschijnvlinder
 oostelijke weerschijnvlinder